Морган може да се отнася за:
 Хора
 Алекс Морган (р. 1989), американска футболистка
 Колин Морган (р. 1986), северноирландски актьор
 Люис Морган (1818 – 1881), американски антрополог
 Мишел Морган (1920 – 2016), френска актриса
 Попи Морган (р. 1983), британска порноактриса
 Ричард Морган (р. 1965), британски писател
 Хенри Морган (1635 – 1688), уелски капер
 Джон Пирпонт Морган (1837 – 1913), американски предприемач, банкер и филантроп

 Градове в САЩ
 Морган (Джорджия)
 Морган (Юта)

 Окръзи в САЩ
 Морган (окръг, Алабама)
 Морган (окръг, Джорджия)
 Морган (окръг, Западна Вирджиния)
 Морган (окръг, Илинойс)
 Морган (окръг, Индиана)
 Морган (окръг, Кентъки)
 Морган (окръг, Колорадо)
 Морган (окръг, Мисури)
 Морган (окръг, Охайо)
 Морган (окръг, Тенеси)
 Морган (окръг, Юта)

 Други
 Декстър Морган, литературен герой